

Belgique 
 Ghent est le nom en anglais de Gand.

États-Unis 
 Ghent, une ville située en Californie ;
 Ghent, une ville située dans le Kentucky ;
 Ghent, une ville située dans le Minnesota ;
 Ghent, une ville située dans l'État de New York ;
 Ghent, une census-designated place située dans l'État de New York ;
 Ghent, une ville située en Ohio ;
 Ghent, une ville située en Virginie-Occidentale.